odkształcenie
 odkształcenie postaciowe
 odkształcenie sprężyste
 odkształcenie plastyczne
 odkształcenie liniowe
 odkształcenie objętościowe

Zobacz też